Volt puede referirse a:

 Volt Europa (o simplemente «Volt»), un movimiento político paneuropeo.
 El voltio (llamado «volt» en algunos países), la unidad del Sistema Internacional para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica.

Enlaces externos